Трах () — німецьке прізвище. 
Трах — шляхетський герб.